Wengenroth steht für:

 Wengenroth (Westerburg), Stadtteil von Westerburg im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz

Wengenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Wengenroth (* 1976), deutscher Theaterregisseur und Schauspieler
 Ulrich Wengenroth (* 1949), deutscher Historiker und emeritierter Hochschullehrer
 Wolfgang Wengenroth (* 1975), deutscher Dirigent